Aleksandrów Kujawski (stad)
 Aleksandrów Kujawski (gemeente)
 Aleksandrów Kujawski (district)